Аод Мейт или Аэд Мейт О’Нейл (, ; ? — 1230) — король ирландского королевства Тир Эогайн (Тирон) в Ольстере (1196—1230). Сын Аода ан Макаоима Тоинлеаса, Аод провел большую часть своей карьеры, отбиваясь от угроз со стороны правителей Ферманы, ира Конайлла и Галлоуэя, а также Джона де Курси и лорда Ирландии. Его участие во внешней политике, возможно, было связано с тем, что он спонсировал претензии Макуильямов на шотландский трон, но это точно неясно.

В последнее время союзник Гуго де Ласи, графа Ольстера, Аод обеспечил себе стабильные отношения с графством Ольстер и лордством Ирландии, двумя англо-нормандскими государствами, которые появились при жизни Аода. К концу своей жизни он стал верховным туземным правителем на севере острова и передал королевский престол сыну Домналлу Огу. Он предок клана Кландебой, одной из линий клана О’Нил.

Предыстория 
Аод Меит был сыном Аода ан Макаоима Тоинлеаса, который сам недолго был королем Тир Эогайна. Аод ан Макаоим Тоинлеас начал процесс свержения господства рода Лохлайнн в королевстве Тир Эогайн. Его традиционное прозвище An Macaoimh Tóinleasg, или «ленивый юноша», было получено, согласно Leabhar Eoghanach 16-го века, после того, как он отказался стоять в присутствии верховного короля Муйрхертаха Мак Лохлайнна. Прозвище его сына, Méith, означает «Толстый».

Тем не менее Аод ан Макаоим Тоинлеас был убит своим соперником, сыном Муйерхертаха Маэлем Сехлайном мак Лохлайнном (Máel Sechlainn Mac Lochlainn) в 1177 году. В год смерти Аода ан Макаоима Тойнлеаса Джон де Курси начал англо-нормандское завоевание Улада (Восточного Ольстера). Между смертью Аода ан Макаоим Тоинлеаса в 1177 году и первым появлением Аода Меита в 1199 году королевство Тир Эогайн было вовлечено в возникший политический хаос.

В Анналах четырех мастеров говорится, что в 1179 году «церкви Тир Эогайна, расположенные к югу от гор, были опустошены вследствие войн и внутренних волнений, голода и бедствий» . После смерти Маэла Сехлайна мак Лохлайнна от рук норманнов в 1185 году клан Лохлайнн боролась за сохранение власти над Тир Эогайном перед лицом внутреннего недовольства, нормандского вторжения и власти короля Тир Конайлла, Флайтбертаха Уа Мэлдорайда (1172—1197).

Обеспечение власти 
Аод, возможно, был королем Тир Эогайна с 1196 года, года смерти своего предшественника — Муйрхертах Лохлайнна. Его первое появление в источниках свидетельствует о том, что он возглавил пять кораблей в атаке на английское поселение Ларн в 1199 году, в то время как Джон де Курси был отвлечен кампанией в Северном Тир Эогайне. В том же году он пресек попытку клана Кенел Конайлл сделать короля Фермана и Айргиаллы своим сюзереном, победив и добившись подчинения обоих в отдельных столкновениях.

В этот момент Аод, по-видимому, является королем как к северу, так и к югу от гор Сперрин. Аод был женат на Бин-Мидхе Хейни (? — 1215), и вполне возможно, что он сделал это в результате своей победы над правителем Ферманы.

В 1200 году Аод возглавил успешные экспедиции против английских колонистов в Ольстере. В 1201 году Аод возглавил военную экспедицию в Коннахт, чтобы заменить поддержанного англичанами короля Катала Каррага Конхобайра прежним королем Каталом Кробдергом Уа Конхобайром. Войско было встречено и разгромлено Уильямом де Бургом: тесть Аода о-Хейни был убит в этой схватке, в то время как сам Аод был вынужден подчиниться Уильяму де Бургу.

Кенел Эогайн, племя Тир Эогайна, впоследствии сверг Аода, а Конхобар Баг («Малый») Лохлайнн занял его место в качестве короля. Последний был убит вскоре после этого Эйкнеханом мак Доннхадой (1197—1207), первым королем Тир Конайлла из династии О’Доннел. После того, как Аод сам избавился от другого претендента из клана Лохлайнн, его положение правителя королевства было восстановлено только в 1208 или 1209 году. Оппозиция клану О’Доннел была нейтрализована путем заключения договора о дружбе с сыном и преемником Эгнайхана Домналлом Мором, вторым королем Тир Конайлла (1207—1241).

Англичане и лорды Галлоуэя 
Развитие событий среди англичан в 1205 году привело к тому, что Джон де Курси впал в немилость у Иоанна Безземельного, короля Англии, и в графство Ольстер был назначен вместо него Гуго де Ласи . Джон де Курси нашел убежище среди клана Кенел Эогайн H. Таким образом, Гуго де Ласи, ныне граф Ольстерский, прибыл с войском на север в 1207 году и вторгся в Тир Эогайн. Граф не смог добиться ничего решительного и сам впал в немилость в 1210 году.

Когда английский король Иоанн Безземельный осадил замок графа Каррикфергус, Аод привел свое войско на помощь английскому монарху. Однако он лично не прибыл к Иоанну, потому что тот не был готов дать заложникам то, в чем они нуждались, чтобы чувствовать себя в безопасности. В следующем 1211 году король Иоанн приказал Джону де Грею, епископу Норвича и юстициарию Ирландии, подчинить себе провинцию Аода.

Был построен ряд замков, и большая часть того, что сейчас является графствами Антрим, Лондондерри и Тирон, была пожалована Айлину (Алану), лорду Галлоуэя, его брату Томасу и их кузену Доннхаду, графу Каррика. Томас Галлоуэйский построил замок в Колрейне и в 1212 году в сопровождении сыновей Рагналла Мак Сомэйрла возглавил набег на город Дерри с семьюдесятью шестью кораблями. В 1214 году, на этот раз в сопровождении Руайдри Мак Рагнайла, Томас снова напал на Дерри, разграбив город и разграбив церковь.

Деятельность Томаса против Аода, возможно, была связана с деятельностью Мак-Уильямов, одной из линий шотландской королевской династии. Один из них, Гофраид Мак Домнейл, прибыл из Ирландии в графство Росс в 1211 году, чтобы претендовать на шотландский трон . Существует некоторая вероятность того, что Аод спонсировал их деятельность. Какие бы успехи ни были достигнуты лордами Галлоуэя, их положение в Ирландии было впоследствии подорвано семьями де Ласи и Биссет.

Поздняя карьера и наследие 
Возможно, Аод подчинился власти английского короля в 1210-х годах и, несомненно, сделал это к 1221 году; но когда Гуго де Ласи начал отвоевывать свое Ольстерское графство в 1224 году, Аод выступил против английской короны. Когда королевская армия попыталась двинуться на север, войска Аода блокировали их в нескольких районах Армы, и впоследствии английская корона (ныне удерживаемая Генрихом III) примирилась с ним.

Аод привел войска в Коннахт в 1225 и 1226 годах после смерти своего бывшего союзника, короля Коннахта Катала Кробдерга, но собственная территория Аода, похоже, была оставлена в покое до конца его правления . Он умер в 1230 году от естественных причин.

Перед лицом оппозиции в лице клана Лохлайнн сын Аода Домналл Ог (? — 1234) правил в течение четырех лет после его смерти. После еще одного десятилетия раздоров племянник Аода Брайан Руад вновь установил в провинции господство клана Нейлов, которое продлится до конца королевства в 1607 году.

Примечания

Источники 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

История Ирландии
История Ольстера